Tanzania
Kitunda – circoscrizione della regione di Dar es Salaam
Kitunda – circoscrizione della regione di Tabora